Amerikai Egyesült Államok
Caryville (Florida)
Caryville (Massachusetts)
Caryville (Tennessee)
Caryville (Wisconsin)